Medio-babilonese – periodo della storia babilonese in cui regnava la Dinastia cassita (1600-1150 a.C. ca.)
Medio-babilonese – fase media del dialetto babilonese